Libanotis major är en flockblommig växtart som beskrevs av Victor Albrecht von Haller och Antoine Gouan. Libanotis major ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
major